Benacerraf () es un apellido sefardí y hace referencia a varios artículos:

Personas
 Baruj Benacerraf, médico venezolano-estadounidense
 Paul Benacerraf, filósofo franco-estadounidense
 Margot Benacerraf, directora de cine venezolana